Alan Cardy (né en 1945), joueur de rugby à XIII et à XV australien ;
 Dominic Cardy (né en 1970), homme politique canadien ;
 Julien Cardy (né en 1981), footballeur français ;
 Nick Cardy (1920-2013), dessinateur américain.